

Sigle 
 Noise Figure – cifra di rumore, nelle telecomunicazioni
 New foundations, nella teoria degli insiemi è il sistema assiomatico elaborato da Willard Van Orman Quine

Codici 
 NF – codice vettore IATA di Air Vanuatu
 NF – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Isola Norfolk

Informatica 
 .nf – dominio di primo livello dell'Isola Norfolk

Musica 
 NF – rapper statunitense

Altro 
 nF – simbolo del nanofarad
 NF – targa automobilistica del  circondario della Frisia Settentrionale (Germania)